

Localidades
Marlin (Texas)
Marlin (Pensilvânia)

Outros
Marlin, personagem de Finding Nemo
Marlim, um peixe marinho

Desambiguação